Сан Данијел има више значења:

 Сан Данијел (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Сан Данијел (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Сан Данијел (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Данијел (Чилчота), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сан Данијел, Ел Параисо (Кваутинчан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Данијел (Фелипе Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Сан Данијел (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Данијел (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Данијел (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Данијел (Кастиљо де Теајо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Сан Данијел (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику